ORAC ist die Abkürzung für:
 Oxygen Radical Absorbance Capacity

Orac steht für:
 einen österreichischen Buchverlag, der 1991 von Kremayr & Scheriau übernommen wurde

Orac ist der Familienname folgender Personen:
 Costel Orac (* 1959), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Daniel Orac (* 1985), rumänischer Fußballspieler

Abkürzung